East Williston (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 East Williston (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.